Plaats in Indonesië
 Pabian (Arjasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Pabian (Kota Sumenep), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java